Расторгу́ева — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Расторгуева, Вера Сергеевна (1912—2005) — советский и российский лингвист, иранист-таджиковед, профессор.
 Расторгуева, Галина Викторовна (род. 1936) — лётчик-испытатель 1-го класса.